Immeln steht für:

 Immeln (See), See in Südschweden, Gemeinde Östra Göinge
 Immeln (Ort), Ort in Südschweden am See Immeln, Gemeinde Östra Göinge